Статус города в Казахстане имеют 89 населённых пунктов, из них 27 имеют статус моногородов, или каждый третий. В Казахстане 3 города республиканского значения, 38 городов областного значения, 47 городов районного значения. В городах Казахстана проживает 12 169 100 жителя или 61,72% населения страны (на 1 октября 2022 года).

Карта городов Казахстана 
Города с населением:
  — от 1 000 000 и более
  — от 500 000 до 599 999 чел.
  — от 400 000 до 499 999 чел.
  — от 300 000 до 399 999 чел.
  — от 200 000 до 299 999 чел.
  — от 100 000 до 199 999 чел.
  — до 99 999 чел.
<div class="left">
<div class="thumb" style="margin: 0.5em 1.4em 0.8em; clear: both;">
Города Казахстана

Список городов 
Красным цветом выделены города республиканского значения, розовым цветом выделены города областного значения, жирным шрифтом выделены областные центры или города республиканского значения, все остальные — города районного значения.

Крупные населённые пункты, которые не имеют статуса города 
В Казахстане существует ряд населённых пунктов, которые при значительном населении имеют статус либо городских посёлков, либо сёл (аулов), указаны населённые пункты, численностью населения свыше 10 тысяч на 16 марта 2022 года:
 пос. Зачаганск (Западно-Казахстанская область) — 58 221
село Карабулак (Туркестанская область) — 57 144
 пос. Бейнеу (Мангистауская область) — 55 032
 пос. Айтеке би (Кызылординская область) — 51 778
 пос. Узынагаш (Алматинская область) — 
 село Шелек (Алматинская область) —  (2018)
 пос. Тасбогет (Кызылординская область) — 
 пос. Мангистау (Мангистауская область) — 
 село Шиели (Кызылординская область) — 
 село Сарыкемер (Жамбылская область) — 
 село Жанакорган (Кызылординская область) — 
 пос. Кордай (Жамбылская область) — 
 село Аксу (Туркестанская область) — 
 пос. Толе би (Жамбылская область) — 21 393
 село Абай (Туркестанская область) — 
 пос. Качар (Костанайская область) — 14 120
 пос. Карабалык (Костанайская область) — 12 909
 пос. Аулиеколь (Костанайская область) — 12 416
 село Бесколь (Северо-Казахстанская область) — 11 852
 пос. Сарыколь (Костанайская область) — 11 402
 село Уржар (Абайская область) 16000

См. также 

 Города Казахстана
 Список городов Казахстана
 Посёлки Казахстана
 Районы Казахстана
 Сельский округ (Казахстан)
 Переименованные населённые пункты Казахстана
 Населенные пункты Казахстана
 Список акимов крупных городов Казахстана

Примечания 

Казахстан
Казахстан
 
Казахстан
Городов